Hills puede referirse a las siguientes localidades estadounidenses:

 Hills (Iowa); o
 Hills (Minnesota).